El término Alucard ("Drácula" al revés) puede referirse a:

 Alucard, el hijo de Drácula en la saga de videojuegos Castlevania;
 Alucard,  personaje principal de la serie Hellsing.